Krusendorf ist der Name folgender Orte:

 Krusendorf, Schwedeneck Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein.
 Krusendorf (Amt Neuhaus), ehemals selbstständige Gemeinde in der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen